Piumini – plurale di piumino
 Roberto Piumini  (1947) – scrittore italiano
 Ciesse Piumini  – marchio di abbigliamento sportivo italiano